Der Piz Corvatsch () ist ein  hoher Berg in den Bernina-Alpen im Schweizer Kanton Graubünden.

Erschliessung 

Zwei Pendelbahnsektionen führen von Surlej () über Murtèl () bis zur Station Corvatsch () mit einem Panoramarestaurant und einer Aussichtsterrasse auf  Östlich von hier und bis hinauf zum Piz Murtèl () erstreckt sich ein Gletscher, der Vadret dal Corvatsch.

Skigebiet 
Um den Berg erstreckt sich das Skigebiet Corvatsch-Furtschellas, welches 23 Pisten mit 56 km Länge zwischen  und  umfasst und drei Pendelbahnen, sechs Sessel- sowie vier Skilifte enthält. Davon einer im Kinderland Cristins in Surlej. Die Talorte sind Sils Maria und Silvaplana mit dem Ortsteil Surlej. Der Sommerskibetrieb wurde 1993 eingestellt. Bekannt sind die Hahnensee-Abfahrt, welche am Hahnensee () vorbei nach St. Moritz-Bad führt, und die längste beleuchtete Nachtpiste der Schweiz.

Geschichte 
 1898: Philip Mark und Claudio Saratz gelingt die Erstbesteigung des Piz Corvatsch auf Ski.
 1950er-Jahre: Planung der Bergbahn auf 3303 m Höhe.
 1963: Eine Luftseilbahn und zwei Skilifte am Piz Corvatsch erschliessen die St. Moritzer Nordhänge bis in die Gegend von Sils.
 Ab 1963: Das Skigebiet wird ausgedehnt und die Bahnen werden modernisiert, so auch die Mittelstation der Murtel-Bergbahn.
 1997: Inbetriebnahme der Grosskabinen-Bahn Surlej-Murtèl-Corvatsch
 2017: Zusammenschluss mit der Diavolezza Lagalb AG zur "fabelhaften Bergwelt"
 2022: GLAMOS stellte das Messprogramm am Vadret dal Corvatsch, wegen zu geringer Eisdicke in Folge von Gletscherschwund, ein.

Klima 
Für die Normalperiode 1991–2020 beträgt die Jahresmitteltemperatur −5,0 °C, wobei im Februar mit −11,8 °C die kältesten und im August mit 2,9 °C die wärmsten Monatsmitteltemperaturen gemessen werden. Im Mittel sind hier rund 306 Frosttage und 233 Eistage zu erwarten. Sommer- und Hitzetage sind keine zu verzeichnen. Die Messstation von MeteoSchweiz liegt auf einer Höhe von 

Der Hitzerekord auf dem Piz Corvatsch wurde am 27. Juni 2019 mit 13,3 °C aufgestellt.

Weblinks 

 Corvatsch 3303
 Skigebiet Corvatsch/Furtschellas

Einzelnachweise 

Berg in den Alpen
Wintersportgebiet in der Schweiz
Luftseilbahn in der Schweiz
Luftseilbahn in Europa
Sils im Engadin/Segl
Geographie (Samedan)
Bauwerk in Samedan
Verkehrsbauwerk im Kanton Graubünden
Seilbahn in den Alpen
Berninagruppe